Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Catherine Suire che hanno battuto in finale Elise Burgin e Sharon Walsh-Pete 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Betsy Nagelsen /  Robin White (secondo turno)
 Lori McNeil /  Eva Pfaff (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)
 Elise Burgin /  Sharon Walsh-Pete (finale)

 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Jenny Byrne /  Patty Fendick (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (Campionesse)
 Kathy Horvath /  Marcella Mesker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1987